Гнат — многозначное слово:

Фамилия 
 Гнат, Ашлейг Мария (род. 1994) — американская гимнастка.
 Гнат, Виргил (1936—2001) — румынский гандболист, двукратный чемпион мира.
 Гнат, Зденек (род. 1935) — чешский пианист.
 Гнат, Родни (род. 1987) — игрок в американский футбол.
 Гнат, Феликс (род. 1982) — австрийский защитник прав животных.
 Гнат, Эдвард (1940—2021) — польский политик, посол на Сейм.

Другое 
 Гнат — украинская форма мужского имени Игнат, Игнатий
 GNAT-750 — американский разведывательный БПЛА.
 Gnat — восьмая композиция альбома Music to Be Murdered By: Side B рэпера Эминема.

См. также 
 Гнатюк — украинская фамилия
  — украинская фамилия
 Гнатов, Казимир — французский футболист, полузащитник
 Гнатовский — украинская и польская фамилия
 Гнатовская, Елена Борисовна — композитор, пианист, педагог.
  — украинская фамилия
 Гнатышин, Рамон Джон — канадский государственный и политический деятель
 Гнатив — украинская фамилия
 Гнатив, Тамара Франковна — украинский музыковед, педагог
 Гнатовка — название многих населённых пунктов
 Гнатовцы — село в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины.
 Гнатки — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области Украины.
 Гнатков — село на Украине, в Томашпольском районе Винницкой области.
 Гнатася — гора в юго-восточной части массива Чивчинских гор